Teatr Wielki („großes Theater“) bezeichnet mehrere Theater in Polen:

 Teatr Wielki (Łódź)
 Teatr Wielki (Poznań)
 Teatr Wielki (Warschau)

Siehe auch:
 Großes Theater
 Bolschoi-Theater
 Grand Theater
 Grand Theatre